Doublez votre mémoire est le premier livre de l'artiste Philippe Katerine, paru le  aux Éditions Denoël.

Composition 
Composé de textes écrits à la main, collages et dessins, Doublez votre mémoire est entièrement artisanal. L'auteur explique avoir rempli les pages d'un cahier vierge lorsque le temps lui permettait. Mêlant souvenirs, rêves et invention, ce livre est finalement un journal intime jonglant entre véracité et fabulation, non sans rappeler les récits d'Edward Bloom.

Comme pour ses chansons, Katerine ne s'auto-censure pas et parsème son texte d'idées scatophiles ou d'images christiques libérées de toute pudibonderie. Parfois même jusqu'à atteindre une certaine forme d'impertinence.

Liens externes 
 Doublez votre mémoire sur le site officiel de Denoël
 Site Universal de Philippe Katerine

Essai français paru en 2007